Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Pablo Albano e Javier Frana 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Mark Koevermans /  Greg Van Emburgh (primo turno)

 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP San Paolo 1993
ATP Tour 1993